Affaire Couitéas, scandale politico-financier sous la Troisième République française.
 Jean Couiteas de Faucamberge (1901-1963), joueur de tennis français.